John Price (acteur), een Deens acteur
 John Price (architect), de architect van de St George the Martyr Southwark in Londen
 John Price (bowler), een Engels bowler
 John Price (zeiler), een Amerikaans zeiler